Il singolare del torneo di tennis Manchester Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Pete Sampras 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Pete Sampras (finale)
  Goran Ivanišević (campione)
  John McEnroe (primo turno)
  Brad Gilbert (primo turno)

 Goran Prpić (primo turno)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Horst Skoff (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Manchester Open 1991
ATP Tour 1991